Kotabaru ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Selatan. Stand 2021 leben hier circa 325.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Kotabaru ist die gleichnamige Stadt Kotabaru.

Geographie 
Kotabaru liegt im Osten der Provinz Kalimantan Selatan an der Küste. Der Regierungsbezirk besteht aus zwei Teilen, dem nördlichen Teil auf dem Festland von Borne und dem südlichen Teil mit den zwei Inseln Laut und Sebuku und deren Nebeninseln. Der südliche Teil ist deutlich dichter besiedelt als der nördliche. Auf dem Festland grenzt der Kabupaten Kotabaru im Norden an die Provinz Kalimantan Timur und im Westen an die Regierungsbezirke Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan sowie Banjar. Im Süden grenzt es an Tanah Bumbu und im Osten an die Straße von Makassar. Administrativ unterteilt sich Kotabaru in 21 Distrikte (Kecamatan) mit 202 Dörfern, davon 198 Desa und 4 Kelurahan.

Einwohner 
2021 lebten in Kotabaru 325.711 Menschen, 168.441 Männer und 157.270 Frauen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 34 Personen pro Quadratkilometer. Circa 94 Prozent der Einwohner sind Muslime, fünf Prozent Christen und jeweils ein Prozent Hindus und Buddhisten.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Selatan
Geographie (Borneo)